Hilberath ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jochen Hilberath (* 1948), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Leo Hilberath (1903–1967), deutscher Kommunalwissenschaftler, Volkswirt und Soziologe

Hilberath bezeichnet:
 Hilberath, einen Stadtteil von Rheinbach in Nordrhein-Westfalen